

Lista completa 
Aggiornata al 02 luglio 2021.

Allenatori titolati

Note 

Allenatori del Real Madrid C.F.